Ша (Sha) — цикл графических новелл английского автора Пата Миллса и французского художника Оливье Ледруа. Повествуют о судьбе девушки Лары, жившей в XVI веке и в возрасте 16 лет сожжённой на костре инквизицией по обвинению в колдовстве. Перед смертью она успела воззвать к богине ведьм и пообещать ей вернуться и отомстить своим мучителям. Последующие события переносят нас в далёкую технически развитую цивилизацию будущего. Лейтенант полиции Дафи и его помощник Вайлер ведут расследование странных убийств магнатов и узнают, что убийства совершает Ша - возродившаяся прекрасная ведьма.

Список альбомов 
 «Тень» (The shadow one), 1996
 «Раненая душа» (Soul Wound), 1997
 «Месть души» (Soul Vengeance), 1998

Ссылки 
 Официальный сайт Ледруа

Графические романы
Комиксы 1995 года
Комиксы ужасов
Комиксы в жанре фэнтези